Куффи́-сюр-Сарсо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Эйгюранд. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19064.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 90 км восточнее Лиможа, в 65 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 74 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 51 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 31 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 60,8 %, в 1999 году было 78,6 %). Из 31 активных работали 29 человек (18 мужчин и 11 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 20 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Придорожный крест. Памятник истории с 1972 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез